Youssouf Ndayishimiye (Bujumbura, 27 oktober 1998) is een Burundees voetballer die als defensieve middenvelder speelt. Ndayishimiye speelt sinds januari 2023 voor OGC Nice, dat hem overnam van Istanbul Başakşehir.

Carrière 
Ndayishimiye verliet op 21-jarige leeftijd zijn thuisland Burundi om in de Turkse eersteklasse bij Yeni Malatyaspor te gaan voetballen. Voor deze club debuteerde hij op 1 maart 2020 in een match tegen Denizlispor die met 2-0 verloren werd.

Na 1 seizoen bij Malatyaspor verkaste hij voor € 2.150.000 naar de toenmalige kampioen van Turkije, Istanbul Başakşehir. Voor Başakşehir debuteerde Ndayishimiye in een uitwedstrijd tegen Galatasaray, hij mocht slecht 2 minuten spelen. De match werd met 3-0 verloren. Begin 2023 maakte hij voor €11.500.000 een transfer naar OGC Nice.

Clubstatistieken

Interlandcarrière 
In 2017 maakte Ndayishimiye zijn debuut bij de nationale ploeg tegen Djibouti, Burundi won de wedstrijd met zware cijfers: 7-0.

Voor de Africa Cup 2019 werd hij niet opgeroepen. Het duurde tot oktober 2020 vooraleer hij zijn tweede interland speelde.

Burundees voetballer